Hockey Club Winschoten, een Nederlandse hockeyclub
 Handbal Combinatie Winterswijk, een Nederlands voormalige handbalvereniging